OHZ steht für:
 Original Heidelberger Zylinder, Eintourenbuchdruckmaschine der Heidelberger Druckmaschinen AG
 Abkürzung für Hydroxylzahl
 Landkreis Osterholz, Kfz-Kennzeichen

Ohz. steht für:
 Ofenheizung, siehe Zimmerofen

Abkürzung